Mohler sau Möhler este un nume de familie. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile is a surname:

 R. Albert Mohler, Jr.
 Armin Mohler
 Billy Mohler
 Dana Mohler-Faria
 James L. Mohler
 Johann Adam Möhler
 Mike Mohler
 Robert Mohler